Alafia River ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Alafia River Country Meadows, im Bundesstaat Florida
 Alafia River Estates, im Bundesstaat Florida

Alafia River ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Alafia River (Hillsborough Bay), Fluss im Bundesstaat Florida
 North Prong Alafia River, Fluss im Bundesstaat Florida
 South Prong Alafia River, Fluss im Bundesstaat Florida
 West Branch South Prong Alafia River, Fluss im Bundesstaat Florida
 Alafia River Channel, Kanal im Bundesstaat Florida

Alafia River steht für:
 Alafia River State Park, einen State Park im Bundesstaat Florida